Ботола 1 2010/2011 () — 55-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2010/11 на сайте worldfootball.net 
 Сезон 2010/11 на сайте goalzz.com 

2010/2011
Марокко
Марокко
Спорт в Марокко в 2010 году
Спорт в Марокко в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011